Сезон 1998/1999 — 68-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 99-й год со дня основания футбольного клуба.

События сезона 
3 января 1999 года Луиш Фигу отдал три голевые передачи в домашнем матче чемпионата Испании против «Алавеса» (7:1), отдав пасы на оба забитых гола Луиса Энрике, а также на второй гол в исполнении Ривалдо.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike.

Состав команды 
Капитаном команды стал Хосеп Гвардиола, вице-капитаны — Луиш Фигу, Мигель Анхель Надаль и Серхи Бархуан. Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Основной состав

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 39 600 000

Пришли в аренду

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 25 700 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.Не учитывается последний гол, забитый в матче Кубка Испании против Бендидорма (3:0).

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.Не учитываются некоторые матчи Чемпионата Испании (1, 4) и Кубка Испании (1, 2)

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

Примечания

Ссылки 
  Official Site
  English Speaking FC Barcelona Supporters
 
 
 
 Web Oficial de la Liga de Fútbol Profesional
 
 

Сезоны ФК «Барселона»
Барселона